Yim Tin Tsai kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Yim Tin Tsai, Tai Po, ö, 
 Yim Tin Tsai, Sai Kung, ö, 

Robotskapade Hongkongförgreningar